Érudit peut désigner :

 Un érudit, personne d'une grande étendue de savoir
 Érudit, portail universitaire regroupant plusieurs revues universitaires